Il gruppo della wadalite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della mayenite.

Il gruppo è composto dalle seguenti specie di minerale:
 wadalite
 eltyubyuite
 adrianite

Note

Bibliografia 
 

Gruppi di minerali